Jussy (Aisne), municipi francès al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França)
 Jussy (Mosel·la), municipi francès al departament del Mosel·la (regió del Gran Est)
 Jussy (Yonne), municipi francès al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 Jussy-Champagne, municipi francès al departament de Cher (regió de Centre – Vall del Loira)
 Jussy-le-Chaudrier, municipi francès al departament de Cher (regió de Centre – Vall del Loira)
 Estació de Jussy, estació ferroviària al municipi francès de Jussy (departament de l'Aisne) 
 Pers-Jussy, municipi francès al departament de l'Alta Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)